Le mot homo peut désigner :
 Homo est un genre du règne animal en biologie
 HOMO (orbitale moléculaire)
 une personne homosexuelle
 des personnes portant le nom de famille Homo, issu du latin liturgique, et d'origine normande et bretonne.
Un Humain ou un Homme en Latin.
 Opération homo, une opération d'élimination de personnes.

Le préfixe homo-, issu de la racine grecque homo (ὁμός), signifie semblable, même, et représente le contraire direct de hétéro-. Il est présent dans les mots 
 (même-type)
homographe (même-écrit)
homonyme (même-nom)
homosexuel
Il peut prêter à confusion dans certains cas, car il est homophone en français du substantif latin homo « homme » (cf. Homo sapiens, hominidé, vir, etc.).